Ambleville ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Ambleville (Charente), ehemalige Gemeinde im Département Charente
 Ambleville (Val-d’Oise), Gemeinde im Département Val-d’Oise